Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2013 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 4 по 17 мая.

Результаты

Классические 
Приняли участие 28 спортсменов из 7 стран, в том числе 1 международный гроссмейстер, 1 международный мастер и 4 мастера ФМЖД, игры проходили по швейцарской системе в 8 туров.

Блиц 
Приняли участие 20 спортсменов, игры проходили по швейцарской системе в 7 туров.

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2013 год в шашках
Май 2013 года
Спорт в Узбекистане в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Чемпионаты Азии в 2013 году
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты Азии в Узбекистане